

Sigle 
 Incorporated Television Company – casa di produzione cinematografica e televisiva britannica
 Istituto per le tecnologie della costruzione – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Istituto tecnico commerciale – scuola secondaria di secondo grado
 Istituto trentino di cultura – centro di ricerca italiano, ora denominato Fondazione Bruno Kessler
 Italcantieri – una società italiana operante nel settore delle costruzioni navali dal 1966 al 1984
 International Touring Car Championship – campionato automobilistico
 International Trade Centre o Centro per il commercio internazionale – organizzazione dell'ONU
 Interact Club - è un'associazione di club di servizio istituita dal Rotary International per i giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Codici 
 itc – codice ISO 639-5 delle lingue italiche